Hemholmen har flera betydelser.

Företag 
 Hemholmen Ab

Öar

Finland 
 Hemholmen, Borgå

Sverige 
 Hemholmen, Värmdö

Se även 
 Hemholmens naturreservat (på ön i Värmdö)